3779 Kieffer – asteroide della fascia principale
 Kieffer – nome proprio maschile

Persone 

 Alfred Kieffer – calciatore lussemburghese
 Arnold Kieffer – calciatore lussemburghese
 Charles Kieffer – calciatore lussemburghese
 Charles Kieffer (canottiere) – canottiere statunitense
 J. Kieffer – calciatore lussemburghese
 Jean-Jacques Kieffer – naturalista, botanico ed entomologo francese
 Oliver Kieffer – pallavolista francese

Pagine correlate 

Kiefer